Políkhni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Políkhni (ort i Grekland), Peloponnesos, Messenien, 
 Políchni, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar